Division III i fotboll 1973 var 1973 års säsong av Division III. Serien bestod av tolv serier med tolv lag i vardera serie. Seriesegrarna gick vidare till kvalspel om sex platser i division II 1974. Lag 10-12 i respektive serie nedlfyttades till division IV nästkommande säsong.

Serier

Norra Norrland

Mellersta Norrland

Södra Norrland

Norra Svealand

Östra Svealand

Västra Svealand

Nordöstra Götaland

Nordvästra Götaland

Mellersta Götaland

Sydvästra Götaland

Sydöstra Götaland

Skåne

Kvalspel till division II

Grupp 1

Gefle IF och Skellefteå AIK uppflyttas till division II 1974.

Grupp 2

IFK Falköping och Emmaboda IS uppflyttas till division II 1974.

Grupp 3

Helsingborgs IF och Trollhättans IF uppflyttas till division II 1974.

Källor

Fotboll i Sverige 1973
1973
Fotbollssäsongen 1973